Les Murray (1938–2019) ausztrál költő
 Les Murray (1945–2017) magyarországi születésű ausztrál sportújságíró